Иксио́н (, ; ) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Флегия (по наиболее распространённой версии), царь фессалийских племён лапифов и флегиев. Отличался дерзостью и нечестивостью, первым из людей согласно древнегреческим мифам убил родственника. Зевс даровал Иксиону очищение и допустил на пиры богов на Олимпе, но там герой продемонстрировал свои неблагодарность и несдержанность. Иксион почувствовал страсть по отношению к жене Зевса Гере. Тогда при попустительстве Зевса был создан образ Геры из богини туч Нефелы, который и предоставили Иксиону. После того как Иксион начал хвастаться перед людьми, что имел любовную связь с женой самого Зевса, боги его покарали: Иксиона привязали к вечно крутящемуся колесу, которое, по разным вариантам мифа, пустили по поднебесью или отправили в подземное царство. В ряде античных источников Иксиона называют отцом или более отдалённым предком кентавров. Его сыном был друг Тесея Пирифой.

Миф об Иксионе стал источником сюжетов для пьес Эсхила, Софокла и Еврипида (сохранились только небольшие фрагменты), для произведений живописи античности и Нового времени. В XX веке Иннокентий Анненский написал трагедию «Царь Иксион». В науке существуют гипотезы, что в религии доархаического периода Иксион был одним из божеств, олицетворявших Солнце.

Мифы

Происхождение 
Большинство источников называет отцом Иксиона Флегия — сына бога войны Ареса и эпонима мифического племени, которое жило в Фессалии и Беотии. При этом у Страбона Иксион — брат Флегия. В альтернативных генеалогиях отцами героя оказываются Айтон, Пейсион, внук Лапифа Антион, Леонтей, Арес и даже верховный бог Зевс. По данным Диодора Сицилийского, матерью Иксиона была , дочь Амифаона из рода Эолидов. Дочерью Флегия и, соответственно, сестрой Иксиона по наиболее популярной версии мифа была Коронида, возлюбленная Аполлона и мать Асклепия.

Жизнь и кара богов 
После смерти Флегия Иксион стал царём флегиев и лапифов, обитавших в северной части Фессалии — в районе гор Пелион и Осса, городов Гиртон, Лариса и , в долине реки Пеней. Столица находилась в Ларисе. Во время правления воевал с перребийцами, которых подчинил своей власти. Иксион женился на Дие, дочери Деионея, Гесионея или Эонея (об этом герое больше ничего не известно), причём пообещал тестю богатый свадебный дар, но так ничего и не отдал. Поэтому отец Дии взял у Иксиона в залог коней. Тот пригласил тестя к себе в гости, «пообещав слушаться его во всём», и столкнул в огненную яму, прикрытую сверху досками. Это было первое убийство члена семьи — преступление столь тяжкое, что и боги, и люди отказали убийце в очищении. Иксиона постигло безумие.

Зевс сжалился над Иксионом, провёл очищение и даже допустил на Олимп на трапезы богов. Там герой влюбился в жену верховного бога Геру. Тогда Зевс создал из тучи Нефелы призрак, похожий на Геру, либо по другой версии Гера по приказу своего мужа отправила к Иксиону Нефелу, с которой он и возлёг.

Существует две версии относительно того, когда Иксиона постигла кара богов. По одной версии, это произошло, как только Зевс удостоверился в порочных замыслах Иксиона по отношению к его жене; по другой, героя наказали не за то, что он возжелал богиню и жену верховного бога, а за похвальбу перед людьми своей любовной связью. В античной литературе присутствует масса вариантов мифа. В наиболее ранней литературной фиксации мифа у Пиндара бессмертного Иксиона прикрепили к вечно крутящемуся крылатому колесу и заставили постоянно кричать смертным «Кроткою мздою воздавай благодетелю!». В других вариантах мифа его распяли на колесе, причём сделал это лично бог кузнечного мастерства Гефест. В некоторых версиях колесо огненное и увитое змеями, которое ветры понесли по поднебесью, либо в подземном царстве.

В эпизоде «Георгик» Вергилия, где описано посещение легендарным музыкантом Орфеем Аида, колесо Иксиона остановилось под воздействием прекрасного пения.

По альтернативной версии мифа Иксион вместе с сыном Пирифоем испытывает «танталовы муки»: он лежит на праздничном ложе под вот-вот готовым упасть камнем рядом со столами с едой, до которой не может дотянуться.

Потомство 
Дия родила Иксиону сына Пирифоя и дочь Фисадию. По мнению антиковеда Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа, последнюю следует отождествить с Клименой, которую захватили в плен Диоскуры и отдали в услужение своей сестре Елене. Климена сопровождала свою госпожу в Трою и после падения города досталась в качестве военной добычи Акаманту.

Пирифой, сын Иксиона по одной версии, по другой — Зевса наследовал царство своего отца или отчима в Фессалии.

Сыновьями Иксиона и Нефелы либо Иксионидами некоторые античные авторы называют всех кентавров без указания их количества и имён. По отдельности к сыновьям Иксиона причисляют кентавров , Несса, Хирона (по альтернативной версии сына Кроноса), прародителя всех полулюдей-полулошадей по имени Кентавр. Последний, по данным Пиндара, смешался с магнесийскими кобылицами, которые и произвели на свет полчище существ с нижней частью от матерей, а верхней — от отца.

Попытки рационального трактования мифа 
Позднеантичные писатели пытались найти историческую подоплёку внешне невероятных историй о Пирифое. Так, по одной из версий Иксион пообещал большую награду тем, кто истребит одичавшее стадо быков на горе Пелион. Юноши из деревни Туча приручили лошадей и истребили быков. Именно их и назвали кентаврами. Впоследствии их пригласили на пир, где они перепились и начали бесчинствовать. Это стало причиной войны между «кентаврами» и жителями Ларисы, называемых лапифами. Люди стали говорить, что на них нападают кентавры из Тучи. Впоследствии история трансформировалась в миф о рождении из тучи на горе существ, в которых соединились конь и человек.

Согласно Дромокриту в изложении Фульгенция Мифографа, Иксион для сохранения своей власти собрал сотню вооружённых всадников, которых прозвали «кентаврами». Позже его свергли и приговорили к колесованию, чтобы показать, что тот, кто стремится к власти путём насилия, будет низвергнут подобно тому, как верхняя точка колеса становится нижней.

В культуре

Античность 
Миф об Иксионе достаточно поздно стал предметом интереса античных писателей: о преступлениях этого героя нет ни слова в поэмах Гомера и Гесиода, и разработка сюжета начинается только у Пиндара, жившего в VI веке до н. э. Иксиона считали воплощением вероломства и нечестивости, но в то же время отдавали должное его дерзости, а рассказы о постигшей его каре, по мнению Иннокентия Анненского, должны были поражать воображение древних греков. Поэтому начиная с V века до н. э. Иксион не раз становился главным героем трагедий (по словам Аристотеля, этот сюжетный материал подходил для «трагедии патетической»). Эсхил написал о нём в одноимённой пьесе (фрг. 90—91 Радт) и в трагедии «Перребиянки» (фрг. 184—186 Радт), а может быть, даже посвятил Иксиону целую трилогию. Трагедии под названием «Иксион» принадлежали перу Софокла, Еврипида, Тимесифея, Каллистрата и неизвестного автора, а  посвятил этому сюжету комедию. Тексты всех этих произведений утрачены почти полностью. Сохранился относительно большой фрагмент пьесы Еврипида:

В антиковедении существует гипотеза, что Еврипид изобразил Иксиона как софиста, ставящего под сомнение основные этические постулаты. Действие «Иксиона» Эсхила, согласно ещё одному предположению, включало только убийство заглавным героем тестя и заканчивалось на очищении, дарованном Зевсом.

В античном изобразительном искусстве сюжеты, связанные с Иксионом, встречаются в вазописи, на фресках в Помпеях и в скульптуре. Первыми сохранившимися изображениями Иксиона, согласно А. Б. Куку, являются гемма V века до н. э., на которой обнажённый герой помещён в колесо, и канфар. На последнем изображены Гера на троне, Арес и Гермес, держащие с двух сторон Иксиона за руки, а также Афина, которая катит колесо с четырьмя спицами и крылышками. На апулийской амфоре колесо с Иксионом явно находится в поднебесье, так как там же изображены Зевс и богиня радуги Ирида. Кампанская амфора из Кум отображает представление о том, что Иксиона к колесу привязывают змеи; это колесо висит в воздухе, и его поддерживают две крылатые женские фигуры. На фреске из Помпей колесо с Иксионом помещено на задний план, а на переднем плане олимпийские боги, задействованные в данном мифе. Этрусское зеркало с соответствующими изображениями свидетельствует о том, что миф был распространён не только в античных Греции и Риме, но и в Этрурии. В эпоху владычества Рима миф нашёл отображение на нескольких саркофагах. На сохранившихся изображениях представлен миф об Иксионе совместно с преданиями о вечных муках других персонажей, которые прогневили богов.

Древние греки видели в созвездии Коленопреклонённого изображение Иксиона.

Новое и Новейшее время 
В европейской литературе к сюжету мифа об Иксионе почти никто не обращался. Возможно, единственным исключением стала трагедия русского поэта и переводчика Еврипида Иннокентия Анненского «Царь Иксион», написанная в 1902 году. Она рассказывает о втором преступлении заглавного героя, связанном с Нефелой; автор, по его собственным словам, модернизировал миф с точки зрения психологии и специально допускал анахронизмы, поскольку они помогали убрать границы между античной эпохой и современностью. В начале пьесы Иксион охарактеризован как человек, который «ещё очень молод, но выглядит почти стариком, бледный, небритый, больной, оборванный».

                   О сын Флегия, деспот Иксион —
                   Тот муж, что был рожден сограждан выше
                   (Неправеден и волей и умом),
                   Теперь друзьям и городу — чума.
                   Ты высшее, что смертные свершили,
                   Старайся превзойти, — ни власть царей,
                   Ни пышный дом без муки не даются.
                   Приобрети хвалу за справедливость
                   И делай все, что прибыльно потом.
                   То враг, но чту я больше справедливость.

В поэме Джорда Байрона «Дон Жуан» присутствует аллегорическое сравнение страданий Иксиона с бесцельным и бесполезным трудом британского политика Р. С. Каслри:

В живописи к сюжету об Иксионе обращались Гвидо Рени, Хосе де Рибера, Питер Пауль Рубенс, Корнелис Корнелиссен, , Жюль Эли Делоне и другие мастера живописи Нового времени. Тициан по заказу Марии Австрийской создал четыре картины, на которых отображены страдания древнегреческих мифологических персонажей за преступления против богов — Тития, Сизифа, Тантала и Иксиона. Картина с Иксионом до наших дней не сохранилась. Схожий по сути цикл гравюр «Четверо наказанных» был создан нидерландским художником Хендриком Гольциусом. Эти персонажи были выбраны не произвольно, а исходя из совместного описания их мучений Овидием в Метаморфозах.

В XVII—XVIII веках были созданы связанные с мифами об Иксионе оперы Д. Б. Альвери, , И. А. Хассе и других композиторов

Иксион стал эпонимом одного из крупнейших плутино пояса Койпера.

Толкование мифа в науке 
Некоторые исследователи считают, что в мифах нашло отражение мифологическое прошлое Иксиона, как солярного божества племён доархаической Греции. По мнению М. Л. Гаспарова, «казнь Иксиона символична: он распят на колесе, как приворотная птица-вертишейка при любовном чародействе». Образ огненного колеса, к которому привязан Иксион, некоторые исследователи склонны связывать с перемещающимся по небосводу солнечным диском. Профессор Кембриджского университета, историк религии А. Б. Кук сделал предположение, что первоначально разные виды казни и телесных наказаний были своего рода жертвоприношениями богам; колесование «людей-иксионов» могло быть принесением жертвы Солнцу.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Катастеризмы
Мифы Фессалии
Распятые
Цари лапифов
Подземное царство в древнегреческой мифологии